l’Ami ist der Familienname folgender Personen:

 Alina l’Ami (* 1985), rumänische Schachspielerin
 Carlo l’Ami (* 1966), niederländischer Fußballtorhüter und Torwarttrainer
 Erwin l’Ami (* 1985), niederländischer Schachgroßmeister

Siehe auch:
 Lami
 Ami